De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2012 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 24 augustus en 26 augustus 2012 op het circuit van Brno.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Tsjechië